«Безотцовщина» — советский художественный фильм режиссёра Владимира Шамшурина по мотивам одноименной повести Марии Халфиной. «Мосфильм», 1976 год.

Сюжет 
После гибели мужа Тамара отдала дочь в детский дом и уехала на Север. Там она создала новую семью и спустя годы позвала повзрослевшую девушку назад. Не найдя в доме матери любви, Ольга вместе с сантехником Романом уехала на сибирскую стройку. Но первые трудности испугали Романа, и он оставил Ольгу, так и не узнав, что она ждёт ребёнка.

Ольга остаётся жить у родственницы в колхозе. Работает дояркой, учится заочно. Через несколько лет появляется Роман: он находит Ольгу и узнаёт, что у него есть сын.

В ролях 
 Елена Драпеко — Ольга Муромцева
 Надежда Федосова — Анна Михеевна
 Тамара Сёмина — Тамара, мать Ольги
 Леонид Куравлёв — Кеша
 Лев Прыгунов — Роман Никитич Ивановский
 Рома Трухманов — Алёша (Лёнька)
 Елена Максимова — Глафира
 Владимир Ферапонтов — Вишняков, председатель колхоза
 Валентина Ананьина — Людмила, доярка
 Анатолий Ведёнкин — водитель грузовика
 Вадим Захарченко — Виталий Сергеевич
 Раиса Рязанова — Рязанова
 Ольга Хорькова — мать Кеши
 Виктор Шульгин — Леонид Петрович, директор детдома
 Павлик Протасов — Толик
 Сергей Приселков — Алексей, отец Оли

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эдгар Смирнов
 Режиссёр: Владимир Шамшурин
 Оператор: Игорь Мельников
 Композитор: Григорий Пономаренко
 Художник: Сергей Портной
 Директор: Виталий Богуславский

Литература 
 Бауман Е. — Если говорить о главном… (Худож. фильмы: «Горькая ягода»; «Полковник в отставке»; «Безотцовщина») // Советская культура, 1 апреля 1977

Ссылки 
  на официальном канале «Мосфильма»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы СССР 1976 года
Фильмы Владимира Шамшурина
Экранизации произведений Марии Халфиной
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке
Молодёжные фильмы СССР
Дебютные фильмы кинорежиссёров